Russische hongersnood (1601–1603)
 Russische hongersnood (1891)
 Russische hongersnood (1921-1922)